

Cinéma 

 The Brink est un film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1916 ;
 The Brink's Job est le titre original du film américain Têtes vides cherchent coffres pleins réalisé par William Friedkin, sorti en 1978 ;

Télévision 

 The Brink est une série télévisée américaine créée par Roberto Benabib et Kim Benabib, diffusée entre le  et le  sur HBO ;

Musique 

 Bring Ya to the Brink est le neuvième album studio de la chanteuse américaine Cyndi Lauper, sorti le  aux États-Unis ;
  est le premier album du groupe britannique  de metal avant-gardiste , publié en 2011 ;  
  est le deuxième album studio du groupe australien de rock indépendant The Jezabels, publié le  chez PIAS Recordings ;